Marascia ist der Familienname folgender Personen:

 Emanuele Marascia (* 1968), italienischer DJ und Musikproduzent
 María Marascia (* 1991), kolumbianische Leichtathletin